Die Unibet European Darts Championship 2015 war die achte Auflage der European Darts Championship. Das von der PDC veranstaltete Dartturnier fand vom 30. Oktober bis zum 1. November 2015 zum ersten Mal in Hasselt statt. Das Turnier wurde bei der Errechnung der PDC Order of Merit berücksichtigt.

Qualifikation 

Die Top 16 der Order of Merit (Weltrangliste) waren automatisch für das Event qualifiziert. Dazu kamen die Top 8 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits durch die PDC Order of Merit qualifiziert waren. Außerdem traten die 7 Topspieler der PDC Pro Tour Order of Merit an, die nicht aus Großbritannien stammen und nicht bereits qualifiziert waren. Zudem gab es ein skandinavisches Qualifikationsturnier, dessen Sieger ebenfalls starten durfte. Somit ergab sich ein Teilnehmerfeld von 32 Leuten.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Phil Taylor
  Peter Wright
  Robert Thornton
  Adrian Lewis
  James Wade
  Ian White
  Michael Smith
  Kim Huybrechts
  Terry Jenkins
  Simon Whitlock
  Brendan Dolan
  Mervyn King
  Dave Chisnall
  Vincent van der Voort

PDC Pro Tour Order of Merit

  Jelle Klaasen
  Justin Pipe
  Mensur Suljović
  Benito van de Pas
  Stephen Bunting
  Gerwyn Price
  Alan Norris
  John Henderson

Top 7 der Europäer in der Pro Tour OoM

  Raymond van Barneveld
  Christian Kist
  Rowby-John Rodriguez
  Cristo Reyes
  Max Hopp
  Dirk van Duijvenbode
  Jeffrey de Zwaan

Scandinavian Qualifier

  Magnus Caris

Setzliste

Turnierverlauf

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Ashley Zaat und Sonia Neumann auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Hasselt (Belgien)
Dartwettbewerb in Belgien